La Quintana de l'Otzetó és una quintana de la masia, desapareguda, de l'Otzetó, en el terme municipal de Monistrol de Calders, al Moianès.

Està situada a migdia del lloc on hi ha les restes de l'Otzetó, o Otzet Jussà, a la dreta del torrent de les Fraus de l'Otzet, en el vessant de ponent del Serrat de l'Otzetó.

Bibliografia 

 ERILL I PINYOT, Gustau, GUAL I PURTÍ, Jordi (fotografies) i MANENT I ORISTRELL, Llibert (cartografia). Monistrol de Calders: El poble dels pagesos enginyers. Moià-Monistrol de Calders: Gràfiques Ister. Ajuntament de Monistrol de Calders, 2006. (Col·lecció Pedra i aigua, 1). DL. B-54.339/2006.

Otzetó